Ел Каторсе има више значења:

 Ел Каторсе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каторсе (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каторсе (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каторсе (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каторсе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каторсе (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каторсе (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Каторсе (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каторсе (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каторсе (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каторсе (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каторсе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каторсе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каторсе (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Каторсе (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Каторсе, Буенависта Молино (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каторсе, Идалго Амахак (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику